Plaats in Indonesië
Mekar Mulya (Sekampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de Indonesische provincie Lampung
Mekar Mulya (Panyileukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bandung in de Indonesische provincie West-Java
Mekar Mulya (Cikalongkulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de Indonesische provincie West-Java
Mekar Mulya (Palas), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de Indonesische provincie Lampung
Mekar Mulya (Penarik), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de Indonesische provincie Bengkulu
Mekar Mulya (Malangbong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de Indonesische provincie West-Java